Пражский полумарафон — ежегодный полумарафон, который проводится в Праге (Чехия).

Трасса проходит по улицам города. Старт на площади Яна Палаха. Далее трасса пробега проходит на юг вдоль реки Влтава, где позже пересекает её, затем бегуны опять бегут на юг по улице Strakonická до пересечения с мостом Legii и обратно по той же схеме. Финиш напротив Рудольфинума.

На пробеге доминируют бегуны из Кении. У мужчин они выигрывали 12 раз из 13, а у женщин 8 раз. В 2007 году пробег выиграла российская бегунья Лилия Шобухова.

Победители 

Легенда:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт полумарафона  

Полумарафоны
Международные спортивные соревнования в Праге
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Чехии